Bohar steht für:

 Bahār, im Raum des Indischen Ozean verwendete alte Gewichtseinheiten (um die 100–400 kg)
 Bohar (Volksstamm), ein Unterstamm der Rajputen
 Lutjanus bohar, ein Fisch der Gattung Lutjanus aus der Familie der Schnapper

Bohar bzw. Bohár ist der Familienname folgender Personen:
 András Bohár (1961–2006), ungarischer Philosoph, Grafiker und Ästhetiker
 Damjan Bohar (* 1991), sloweniener Fußballspieler

Siehe auch:
 Boha
 Bahar